Bartłomiej Sochański (1955-) – polityk i samorządowiec, prezydent Szczecina, radca prawny i adwokat
 Marian Jan Sochański (1899-) – major artylerii Wojska Polskiego i Wojska Polskiego we Francji
 Marian Ludwik Sochański (1899-1954) – major artylerii Wojska Polskiego, urzędnik w II Rzeczypospolitej, więzień polityczny komunistycznych władz Polski Ludowej
 Stefan Sochański (1947-) – sztangista